Domination masculine peut désigner :
 La phallocratie : la domination sociale, culturelle et symbolique exercée par les hommes sur les femmes ; la domination masculine est notamment au centre des thèses de Françoise Héritier ;
 La Domination masculine : un livre de Pierre Bourdieu ;
 La Domination masculine : un documentaire français de Patric Jean sorti en 2009.